Siro minutus is een hooiwagen uit de familie Sironidae.

Sironidae